Швабский словарь () — словарь в семи томах, описывающий лексику швабского диалекта. Был создан лингвистами Германом Фишером и Вильгельмом Пфляйдерером в период с 1904 по 1936 год. Этот труд, являющийся фундаментальным, используется в диалектологических исследованиях и сегодня, как самый полный источник словарного запаса носителей разговорного швабского.

Первые попытки собрать словарь были предприняты ещё в конце XIX века Адельбертом фон Келлером, который и собрал полезный материал для словаря. Фишер и Пфляйдерер лишь закончили начатое Келлером.

Литература 
Hermann Fischer, Wilhelm Pfleiderer: Schwäbisches Wörterbuch. 7 Bände, 1901—1936 (Bd. 1, Bd. 2, Bd. 3, Bd. 4, Bd. 5, Bd. 6.1, Bd. 6.2)

Словари немецкого языка
Южнонемецкие диалекты